Takami ist der Familienname folgender Personen:

 Takami Akai (* 1961), japanischer Illustrator
 Etō Takami, japanischer Bauminister
 Joseph Mitsuaki Takami PSS (* 1946), Erzbischof von Nagasaki
 Takami Jun (1907–1965), japanischer Schriftsteller
 Keita Takami (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Kōshun Takami, japanischer Schriftsteller
 Takami Senseki (1785–1858), japanischer Gelehrter der Westlichen Wissenschaften

Takami ist der Vorname folgender Personen:

 Takami Ōminami (* 1975), japanische Langstreckenläuferin